Ipe lub IPE może oznaczać:
 IPE – między-platformowy darmowy edytor grafiki wektorowej
 IPE – system teleinformatyczny stanowiący infrastrukturę techniczną Zintegrowanego Systemu Informacji o nieruchomościach
 IPE – stadion w Tajlandii
 Ipê – miasto i gmina w Brazylii
 IPE – oznaczenie dwuteownika  równoległościennego